Ре́зекненский край () — административно-территориальная единица на востоке Латвии, в историко-культурном регионе Латгалия. Является крупнейшим краем Латвии по занимаемой площади. Состоит из 28 волостей, и городов Виляны и Резекне, который является административным центром края. Граничит с Прейльским, Вараклянским, Мадонским, Балвским, Лудзенским, Краславским и Даугавпилсским краями Латвии.

Первоначально состоял из двадцати пяти волостей. Резекне, хоть и являлся краевым центром, но в состав края не входил. После административной реформы 2021 года к краю были присоединены город Виляны и три волости из упразднённого Вилянского края.

Поправками к закону об административных территориях от 9 декабря 2021 года, Резекне был включён в состав края, хоть и остался городом государственного подчинения.

Население 
По состоянию на 2020 год по данным центрального статистического управления численность населения края составляла 24 127 человек. По состоянию на 2020 год доля населения старше 65 лет в структуре населения края составляла 19,4% населения (4689 человек), а доля населения младше 14 лет составляла 13,6% (3281 человек).
По оценке на 1 января 2015 года население края составляло 27 162 постоянных жителя, на 1 января 2010 года население составляло 31 876 человек.

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Населённые пункты

Территориальное деление 

 Аудринская волость ()
 Берзгальская волость ()
 Веремская волость ()
 Вилянская волость ()
 город Виляны ()
 Гайгалавская волость ()
 Гришканская волость ()
 Декшарская волость ()
 Дрицанская волость ()
 Илзескалнская волость ()
 Кантиниекская волость ()
 Каунатская волость ()
 Ленджская волость ()
 Лузнавская волость ()
 Маконькалнская волость ()
 Малтская волость ()
 Нагльская волость ()
 Наутренская волость ()
 Озолайнская волость ()
 Озолмуйжская волость ()
 Пушская волость ()
 город Резекне ()
 Рикавская волость ()
 Сакстагальская волость ()
 Силмальская волость ()
 Соколкская волость ()
 Столеровская волость ()
 Стружанская волость ()
 Фейманская волость ()
 Чёрнайская волость ()

Транспорт 

Общественный транспорт края обслуживает компания Rēzeknes Satiksme.

Примечания